Tappurasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tappurasaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Tappurasaari (ö i Egentliga Tavastland), Forssa, 

Robotskapade Finlandförgreningar